Tabe est un nom de famille notamment porté par :

 Crispin Atama Tabe (1956-), homme politique congolais (RDC)
 Isshi Tabe (1956-), astronome amateur japonais
 Mikako Tabe (1989-), actrice japonaise
 Sisiku Julius Ayuk Tabe (1965-), ancien président de la République auto-proclamée d'Ambazonie

Autres 
 Massif de Tabe, massif des Pyrénées françaises
 Tabe Slioor (1926-2006), photographe, journaliste, mannequin et socialiste finlandaise

Voir aussi 
 Tabé, commune du Burkina Faso
 Tabbee, tablette tactile